

Persone 
 Carmelo Iannì (1934-1980) – imprenditore italiano
 Chiara Ianni (1991) – ginnasta italiana
 Enzo Ianni (1914-2003) – generale e aviatore italiano
 Guido Ianni (1927-1997) – politico italiano
 Luigi Ianni (1917-1944) – presbitero italiano
 Manlio Ianni (1937-2019) – politico e insegnante italiano
 Octavio Ianni (1926-2004) – sociologo brasiliano
 Patrick Ianni (1985) – calciatore statunitense
 Stefano Ianni (1981) – tennista italiano

Altro 
 Ianni – variante nome proprio di persona tedesco italiano Giovanni

Pagine correlate 
Janni